Confidentiel, une chanson de Jean-Jacques Goldman.
 Confidentiel, un album de la bande dessinée Les Simpson.
 La confidentialité, une notion juridique.
Confidentiel défense